Клаусура 2012 () — вторая половина 69-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2011/12) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 2—3 мая, а ответные состоялись 5—6 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7—8 мая, а ответные состоялись 10—11 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 17 мая, а ответный состоялся 20 мая.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2011/2012 на rsssf.com 

2012
Мексика
Спорт в Мексике в 2012 году